Agfa peut faire référence à :
 Agfa-Gevaert, une entreprise belge opérant dans le domaine de l'imagerie numérique ;
 , une société qui produisait des produits photographiques (films, papiers, chimie), ancienne division de Agfa-Gevaert, et qui a disparu moins d'un an après son indépendance ;
 Agfacolor, une série de produits photographiques couleurs fabriquée par la précédente.